Kepa Arrizabalaga – hiszpański piłkarz
 Kepa Blanco – hiszpański piłkarz
 Kepa – szczyt w Alpach

Zobacz też Kępa